Viktor Nemeš (* 21. července 1993 Senta) je srbský zápasník – klasik maďarské národnosti.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnuje od 5 let v rodné Sentě pod vedením László Zörgőho. V Srbsku se tradičně specializuje na zápas řecko-římský. Vrcholově se připravuje v Zrenjaninu v tréninkovém centru klubu Proleter. V srbské mužské reprezentaci se prosazuje od roku 2013 ve váze do 74 (75, 77) kg. Poprvé sa sebe výrazně upozornil druhým místem na Evropských hrách v Baku v roce 2015. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, kde vypadl ve čtvrtfinále s Dánem Markem Madsenem 0:4 na technické body.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Srbsku

Externí odkazy 
 
 Výsledky Viktora Nemeše na uni-leipzig.de

Srbští klasici
Srbští olympionici
Narození 21. července
Narození v roce 1993
Narození v Sentě
Žijící lidé
Muži